Michael Klostermann ist der Name folgender Personen:

* Michael Klostermann (Verleger) (1939–1992), deutscher Verleger 
 Michael Klostermann, eigentlicher Name von Michel Montecrossa (* 1945), deutscher Medienunternehmer, Künstler und Zukunftsforscher
 Michael Klostermann (Dirigent) (* 1962), deutscher Dirigent und Komponist